

Patronyme 

 Anna Barbara Reinhart (1730-1796), mathématicienne suisse ;
 Carmen Reinhart (1955-), économiste américaine d'origine cubaine ;
 Gregory Reinhart (1951-), chanteur d'opéra américain ;
 Lili Reinhart (1996-), actrice américaine ;
 Nicole Reinhart, (1976-2000), championne cycliste américaine morte en course ;
 Paul Reinhart (1960-), ancien joueur de hockey sur glace canadien ; 
 Pierre Reinhart (1932-2011), franciscain spécialiste des Mobas du Togo ;
 Stanley Eric Reinhart (1893-1975), général américain ; 
 Tanya Reinhart (1943-2007), linguiste et militante anti-sioniste israélienne ; 
 Wolfgang Reinhart (1956-), homme politique allemand ;
 Haley Reinhart (1990-), chanteuse américaine.

Voir aussi 
 Anneau Hans Reinhart, récompense de théâtre en Suisse
 Museum Oskar Reinhart am Stadtgarten
 Musée Oskar Reinhart « Am Römerholz »

Patronyme germanique